Бе́рти Ка́рвел (, род. 6 сентября 1977, Лондон) — английский актёр, лауреат премий Оливье и Драма Деск.

Ранние годы 
Роберт Карвел родился в Лондоне. Учился в хэмпстедском колледже, затем изучал английский язык в университете Сассекса, окончил Королевскую академию драматического искусства в 2003 году.

Карьера 
За роль мисс Транчбулл в мюзикле «Матильда» Карвел получил премию Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль в мюзикле (2012) и премию «Драма Деск» (2013), а также номинировался на премию «Тони».

В радиопостановке пьесы Бульвер-Литтона «Деньги» сыграл роль сэра Фредерика Блаунта.

Карвел сыграет бывшего премьер-министра Тони Блэра в пятом сезоне сериала «Корона».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Лоренса Оливье
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии «Тони»
Киноактёры Великобритании
Лауреаты Британской театральной премии